

Топоніми

Сако — місто, штат Мен
 Сако — місто, штат Монтана
 Сако — озеро в горах Вайт-Маунтінс
 Сако — річка в США, що бере початок від однойменного озера;
 Сако — затока на східному узбережжі США, в яку впадає гирло річки Сако;

Особи 

 Мамаду Сако (,  13 лютого 1990, Париж, Франція) — французький футболіст сенегальського походження, захисник збірної Франції та англійського «Ліверпуля»;
 Бакарі Сако (фр. Bakary Sako, * 26 квітня 1988, Іврі-сюр-Сен) — французький та малійський футболіст, півзахисник, нападник клубу «Вулвергемптон».

Див. також 
 Сака